Франсиско Нуњез има више значења:

 Франсиско Нуњез (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско Нуњез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику